Ценагна́т, или ценагна́тус () — род динозавров инфраотряда овирапторозавров, чьи ископаемые остатки найдены в верхнемеловых отложениях (кампанский — маастрихтский ярусы) в провинции Альберта, Канада. В настоящее время в род включают только один валидный вид Caenagnathus collinsi.

История открытия 
В 1936 году в канадской формации  были найдены челюсти, которые изначально посчитали птичьими. Образцу присвоили название Caenagnathus, что означает «недавняя челюсть». В 1988 году из хранилища был извлечён и изучен образец, найденный в 1923 году. Эту окаменелость использовали для связывания нескольких фрагментарных остатков овирапторозавров в одного динозавра, которому было присвоено родовое название Chirostenotes. Этот таксон первоначально был известен по паре передних конечностей и его долгое время ассоциировали с ценагнатом. И поскольку первым названием, которое было дано каждому из этих образцов, было Chirostenotes, это название в течение долгого времени было единственным валидным. Однако, дальнейшее изучение и открытие новых окаменелостей ценагнатид поставило под сомнение идею, что эти остатки принадлежали одному виду. Некоторые исследователи предполагали, что, в то время как Chirostenotes был развитым овирапторозавром и, возможно, овирапторидом, ценагнат считался потенциально более примитивным животным.

Систематика 
Статус и отношения ценагната с другими ценагнатидами и овирапторозаврами стали раскрываться с находками более полных образцов в 2014 и 2015 годах. Описанный в 2014 году вид Anzu wyliei представляет собой почти полный скелет ценагнатида, который помог выявить различия между более фрагментарными образцами. Филогенетические анализы показали, что Caenagnathus collinsi более тесно связан с Anzu, чем с Chirostenotes. Второй вид, который ранее был отнесён к ценагнату, «Caenagnathus» sternbergi, в анализе 2014 года был признан сестринским таксоном для Anzu и Caenagnathus.

В 2015 году были найдены новые ископаемые остатки, принадлежащие Caenagnathus collinsi. Похоже, что это животное занимало промежуточное положение по размеру между более мелким Chirostenotes и более крупным Anzu. Эти остатки можно отличить от остатков Chirostenotes и современного ценагнату Leptorhynchos по особенностям конечностей, в частностей, кистей и костей плюсны.

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого Мэттью Ламанной и его коллегами в 2014 году.

Примечания 

Ценагнатиды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1940 году
Монотипические роды архозавров